Cannon kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles H. Cannon
 Herbert Graham Cannon
 Paul Francis Cannon
 John Francis Michael Cannon

Robotskapade auktorsförkortningar